Грирсон

 Грирсон, Джон (1898—1972) — кинорежиссёр-документалист.
Грирсон, Джон Кресуэлл (1856—1933) — новозеландский шахматист.
Грирсон, Джордж Абрахам (1851—1941) — лингвист-индолог.
 Грирсон, Эндрю Джон Чарльз (1929—1990) — шотландский ботаник, специалист по систематике семейства Сложноцветные.

См. также